

Informatique 
 Metadata Object Description Schema (MODS)  est un schéma XML de description bibliographique ;
 Mods pluriel de « Mod » : un jeu vidéo créé à partir d'un autre, ou une modification d'un jeu original.

Culture 
 Les Mods (apocope de modernists), sous-culture juvénile britannique des années 1960.
 Les Mods, groupe de rock français.

Cinéma 
 Le film Mods de Serge Bozon, sorti en 2003.

Voir aussi 
 

nl:Mods